Kallunkijärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kallunkijärvi (sjö i Lappland), 
 Kallunkijärvi (sjö i Norra Österbotten), 

Robotskapade Finlandförgreningar